Schloss Bodendorf steht für
 Schloss Bodendorf in Bodendorf, Sachsen-Anhalt, siehe Bodendorf (Haldensleben) #Schloss
Schloss Bodendorf (Katsdorf), Österreich

Siehe auch
Burg Bodendorf